99, een jaartal in de eerste eeuw
 99 (getal), een natuurlijk getal
 99 (Toto), een single van Toto